Serie A er den bedste række i italiensk fodbold. Der er i alt 20 hold i ligaen, hvor af vinderen bliver kåret som national mester. De tre hold der har færrest point i turneringen, rykker ned og erstattes af tre oprykkere fra Serie B.

Hold

Serie A 2019/2 

Følgende 20 hold spiller i Serie A i sæsonen 2020/21.

1 Oprykning efter sejr i playoff-spillet.

Se også 
 Coppa Italia

Noter

Eksterne henvisninger 
 Serie As officielle hjemmeside